Мужская сборная Испании по хоккею на траве (, ) — мужская сборная по хоккею на траве, представляющая Испанию на международной арене. Управляющим органом сборной выступает .

Сборная принимала участие в каждом чемпионате мира, начиная с самого первого в 1971 году; наибольших успехов добилась на чемпионатах 1971 и 1998 года, заняв 2-е место, а также в 2006, заняв 3-е место. Участвовала в летних Олимпийских играх, начиная с Олимпиады в Амстердаме в 1928 году; трижды завоёвывала 2-е место (в Москве в 1980, Атланте в 1996, Пекине в 2008) и один раз 3-е место (в Риме в 1960 году). Постоянно участвовала в чемпионате Европы (который выигрывала в 1974 и 2005). Постоянно участвовала в турнире Трофей чемпионов (который выигрывала в 2004 году).

Сборная входит в десятку сильнейших в мире, занимает (по состоянию на 16 июня 2014) 10-е место в рейтинге Международной федерации хоккея на траве (FIH).

Участие в международных соревнованиях

Чемпионат мира по индорхоккею 
 2003 — не участвовали
 2007 — 9-е место
 2011 — не участвовали

Текущий состав 
Состав команды был объявлен 18 мая 2014 перед чемпионатом мира 2014, прошедшем в мае-июне в Гааге, Нидерланды.

Главный тренер: Сальвадор Индурайн.

См. также 
 Женская сборная Испании по хоккею на траве

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Федерации хоккея Испании
 Страница мужской сборной на сайте Федерации хоккея Испании
 Мужская сборная Австралии по хоккею на траве. Олимпийская статистика на сайте Sports-Reference.com 

Испания
Хоккей на траве
Хоккей на траве в Испании